|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Katowice (officieel Katowice Open) van 2016 vond plaats van 4 tot en met 10 april in het Spodek in de Poolse plaats Katowice. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anna Schmiedlová was het tweede reekshoofd. Zij sneuvelde meteen in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld wegens een schouderblessure.

Het achtste reekshoofd, Dominika Cibulková uit Slowakije, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Italiaanse Camila Giorgi in twee sets. Cibulková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Katowice op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar.

De Belgische Kirsten Flipkens kon, door de afmelding van Radwańska, op 't laatst nog als negende aan de plaatsingslijst worden toegevoegd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij in drie sets verloor van Camila Giorgi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Ysaline Bonaventure en Demi Schuurs had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. De Nederlandse Schuurs speelde samen met Oksana Kalasjnikova uit Georgië – dit team was als tweede geplaatst, en bereikte (als enige der reekshoofden) de tweede ronde.

Het ongeplaatste Japanse duo Eri Hozumi / Miyu Kato won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Russische koppel Valentina Ivachnenko en Marina Melnikova in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Katowice 2016
Katowice